Versichertenkarte steht für:

 Krankenversicherungskarte allgemein
 e-card (Chipkarte) in Österreich